Příjmení Mozart nosilo více osobností:

 Anna Maria Mozartová, rozená Pertl (1720–1778) – matka W. A. Mozarta
 Anna Marie Mozart – matka Leopolda Mozarta, babička W. A. Mozarta
 Carl Thomas Mozart (1784–1858) – syn Wolfganga Amadea Mozarta
 Constanze Mozartová, rozená Weber (1762–1842) – manželka W. A. Mozarta
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844) – syn Wolfganga Amadea Mozarta, nazývaný též Wolfgang Amadeus Mozart syn
 Johann Georg Mozart – otec Leopolda Mozarta, děd W. A. Mozarta
 Leopold Mozart (1719–1787) – otec W. A. Mozarta, hudební skladatel
 Maria Anna Berchtold von Sonnenburg, rozená Mozart (1751–1829) – sestra W. A. Mozarta, zvaná Nannerl
 Maria Anna Thekla Mozart (1758–1841) – zvaná jako Marianne, sestřenice a přítelkyně W. A. Mozarta
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – klasicistní hudební skladatel